

Persone 
 Alejandro Soler-Roig Janer – ex pilota di Formula 1 spagnolo
 Álvaro Soler – cantante spagnolo
 Amparo Soler Leal – attrice spagnola
 Angelino Soler Romaguera – ex ciclista spagnolo
 Antoni Francesc Xavier Josep Soler Ramos – compositore spagnolo
 Antonio Soler – scrittore spagnolo
 Carlos Soler – calciatore spagnolo
 Fernando Soler – attore messicano
 Francesc Soler Rovirosa – pittore e scenografo spagnolo
 Francisco Gabilondo Soler – compositore messicano
 Francisco Soler – allenatore ed ex calciatore spagnolo
 Francisco Soler Garcia – rivoluzionario cubano
 Frederic Soler – poeta e drammaturgo spagnolo
 Gérard Soler – ex calciatore francese
 Joaquín Jovellar Soler – politico spagnolo
 Joaquín Soler Serrano – giornalista e presentatore spagnolo
 José Antonio Martínez Soler – economista spagnolo
 José Luis Martí Soler – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
 José María Soler García – archeologo, storico e archivista spagnolo
 Josep Pin i Soler – narratore, traduttore e drammaturgo spagnolo
 Juan Soler – attore argentino naturalizzato messicano
 Juan Mauricio Soler Hernández – ex ciclista colombiano
 Luis Ferreres Soler – architetto spagnolo
 Miguel Estanislao Soler – militare e politico argentino
 Miguel Soler – pedagogo uruguaiano
 Miquel Soler Sarasols – ex calciatore spagnolo
 Pastora Soler – cantante spagnola
 Ramón López Soler – giornalista e scrittore spagnolo
 René Soler Pedraza – chitarrista e compositore cubano
 Santiago Soler Amigó – ideologo spagnolo
 Sílvia Soler Espinosa – tennista spagnola
 Vicente Martín y Soler – compositore spagnolo

Altro 
 Le Soler – comune francese del dipartimento dei Pirenei Orientali
 La famiglia Soler – dipinto di Pablo Picasso
 Ritratto di Benet Soler – dipinto di Pablo Picasso